Baarsje, het verkleinwoord van Baars, een zoetwatervis
Baarsje of Schoolmeester, een tropische vissoort
De Baarsjes, een stadsdeel van Amsterdam